Cuento de Navidad es el episodio 17 de la segunda temporada (cuarto de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Se acerca la Navidad, y Fry descubre que se perdió el espíritu navideño. Mientras, Leela llora porque no tiene padres. Para consolarla, quiere comprarle un regalo, pero debe tener cuidado: Santa Claus está por llegar.

Referencias culturales
Cuando el Dr. Zoidberg le regala un juego de peinetas a Amy esta dice que ha vendido su cabello para poder comprarle un juego de peinetas a Conrad, quien a su vez hizo lo mismo para comprar un par de peinetas a zoidberg se hace referencia al cuento corto "El regalo de los reyes magos".

Véase también 
Anexo:Episodios de Futurama

Episodios de Futurama
Películas navideñas
Episodios de televisión de 1999